Артур Клейншмидт (; ,  — , Штамберг) — немецкий историк.

Профессор истории в Гейдельбергском университете.

Труды 

 «Jakob III, Markgraf zu Baden und Hochberg, der erste regierende Konvertit in Deutschland» (Франкфурт, 1875);
 «Die drei Stande in Wien vor der Revolution» (Вена, 1876);
 «Russlands Geschichte und Politik, dargestellt in der Geschichte des russschen hohen Adels» (Кассель, 1877);
 «Die Eltern und Geschwister Napoleons I» (2 изд., Берлин, 1886);
 «Karl Friedrich von Baden» (Гейдельберг, 1878);
 «Die Säkularisation von 1803» (Берлин, 1878);
 «Augsburg, Nürnberg und ihre Handelsfürsten in XV. und XVI. Jahrh.» (Кассель, 1881);
 «Charakterbilder aus der französischen Revolution» (Вена, 1889) и др.

Литература 
 

Историки Германии
Историки по алфавиту